Санкт-Штефан-об-Штайнц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  Население составляет 2219 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17,17 км². Официальный код  —  60 0348.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Зуммер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 местный список: 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии